Mexikanisch steht für:

 allgemein: aus oder bezogen auf Mexiko
 Volk der Mexikaner
 mexikanische Küche
 mexikanisches Spanisch, einen Dialekt der spanischen Sprache